Università "La Sapienza", anche detta Università Roma 1, la più antica delle quattro e chiamata anche Università di Roma per antonomasia
 Università di Tor Vergata, anche detta Università Roma 2 e in passato Seconda università di Roma
 Università Roma Tre o Università Roma 3, terza università statale multidisciplinare in ordine di istituzione
 Università Foro Italico, anche detta Università Roma 4, già IUSM e in precedenza ISEF, università dedicata allo studio delle scienze motorie e sportive